Als Grüne Gottesanbeterin werden zwei Fangschreckenarten der Gattung Sphodromantis bezeichnet:
 Afrikanische Gottesanbeterin (Sphodromantis gastrica)
 Afrikanische Riesengottesanbeterin (Sphodromantis viridis)